HMS „Oxford” – nazwa noszona przez dwa okręty brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od miasta Oksford:
  – 26-działowy okręt zwodowany w 1656, w 1668 przekazany gubernatorowi Jamajki, następnie pod dowództwem Henry'ego Morgana, w 1669 zniszczony w wyniku eksplozji.
  – 54-działowy okręt liniowy czwartej rangi (fourth-rate) zwodowany w 1674, przebudowany w 1702, ponownie w 1727, rozebrany w 1758

Przypisy 

Oxford
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019